Американо-хорватский дуэт Кристина Макхейл / Айла Томлянович — чемпионки турнира.

Сеянные 

  Елена Богдан /  Кристина Младенович (Четвертьфинал)
  Беатрис Гумуля /  Ноппаван Летчивакан (Полуфинал)
  Ана Богдан /  Александра Черчоне (Второй раунд)
  Ксения Кириллова /  Ксения Первак (Четвертьфинал)

<ol start="5">
 Анна Орлик /  Лора Робсон (Четвертьфинал)
 Кристина Макхейл /  Айла Томлянович (Титул)
 Яна Бучина /  Хезер Уотсон ''(Первый раунд)
 Беатрис Капра /  Лорен Эмбри ''(Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Юниоры
Австралия